Damien Crosse – attore pornografico statunitense
 Joseph Charles Hippolyte Crosse – zoologo francese
 Robert Crosse – teologo inglese
 Rupert Crosse – attore statunitense
 Yoï Crosse – modella e scrittrice britannica

Pagine correlate
La Crosse